Апо́столівська райо́нна ра́да — районна рада Дніпропетровської області.

Склад Ради

Джерела 

 Сайт Верховної Ради України
 Сайт Центральної виборчої комісії 

Районні ради Дніпропетровської області